(9449) Петрбонды () — астероид главного пояса, который был открыт 4 ноября 1997 года чешским астрономом Ленкой Котковой в обсерватории Ондржеёв и назван в честь Петра Калаша, лидера пражской группы Бойскаутов Maják («Маяк»), который имел прозвище «Bondy».

См. также 
 Список астероидов (9401—9500)
 Классификации малых планет

Примечания

Ссылки 
 
 

Астероиды, названные в честь людей